Сериљос има више значења:

 Сериљос
 Сериљос, Ел Сакрифисио (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сериљос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сериљос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сериљос, Кампо 35 (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сериљос, Кампо Треинта и Синко (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сериљос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику